Walfrid Arvidsson, född 1892, död 1964, svensk kortfilmsfotograf.

Filmfoto i urval

Födda 1892
Avlidna 1964
Svenska filmfotografer
Män